In 1995 werd het 83ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 12 maart tot 18 juni. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Remo beide won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Para